Liana Ungur era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Kristina Mladenovic ha battuto in finale Karin Knapp 3–6, 6–4, 6–0.

Teste di serie

  Julia Mayr (primo turno)
  Anna-Giulia Remondina (primo turno)
  Giulia Gatto-Monticone (primo turno)
  Audrey Bergot (primo turno)

 Katarzyna Piter (secondo turno) 
 Elena Bovina (primo turno)
 Kristina Mladenovic (campionessa)
 Iryna Burjačok (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Padova Challenge Open 2011